Aardrijkskunde
Plácido de Castro, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre

Personen met de achternaam Placido
Beniamino Placido, Italiaans journalist, auteur en televisiecriticus
Michele Placido, Italiaans acteur en filmregisseur

Voornaam
Placido (voornaam), een jongensnaam

Overig
Placido (muziek), term uit de muziek met de betekenis rustig, kalm